ASHS steht für:
 American Society for Horticultural Science, US-amerikanische Institution zur Förderung des Gartenbaus
 S-Bahnhof Stadthausbrücke (DS100-Code)

Abkürzung